Лас Трес Палмас има више значења:

 Лас Трес Палмас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Трес Палмас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Трес Палмас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Трес Палмас (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Трес Палмас (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трес Палмас (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Трес Палмас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Трес Палмас (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику